Miejscowości w Polsce:

 Koczargi Nowe
 Koczargi Stare